Wenge steht für:

 Wenge, tropischer Baum
 Haus Wenge, Wasserburg in Dortmund
 von der Wenge, westfälisches Adelsgeschlecht, siehe Lambsdorff
 Ma Wenge (* 1968), chinesischer Tischtennisspieler

Wenge ist der Familienname folgender Personen:

 Clemens August von der Wenge (1740–1818), münsterscher General
 Franz von der Wenge (1707–1788), deutscher Domkapitular 
 Friedrich Florenz Raban von der Wenge (1702–1775), westfälischer Offizier
 Jürgen Wenge (* 1962), deutscher altkatholischer Geistlicher
 Levin Johann von Wenge zu Beck (1772–1822), Domherr in Münster 
 Ludolf von Wenge-Wulffen (1820–1903), preußischer Offizier und Landrat